Der Verband klassischer Homöopathen Deutschlands e.V. (VKHD)  ist der Berufsverband für klassisch homöopathisch therapierende Heilpraktiker in Deutschland mit derzeit 1300 aktiven Mitgliedern (Stand 2007).

Der Verband wurde 1997 mit dem Ziel gegründet, die berufsspezifischen Interessen von Homöopathen zu wahren, zu vertreten und zu fördern sowie die Ausübung der klassischen Homöopathie durch Heilpraktiker in Zukunft zu sichern.

Die Ziele des Verbandes sind u. a.:
 berufspolitische Interessenvertretung auf nationaler Ebene gegenüber den zuständigen Institutionen
 europapolitische Präsenz durch die Mitgliedschaft im ECCH (European Council for Classical Homeopathy)
 angemessene Leistungserstattung für die klassisch homöopathische Behandlung durch Heilpraktiker
 Erhalt der arzneimittelrechtlichen Grundlagen der Homöopathie.

Weblinks 
 vkhd.de – Offizielle Website des VKHD

Berufsverband (Deutschland)
Organisation (Homöopathie)
Berufsverband (Gesundheitswesen)
Gegründet 1997
Verein (Ulm)